Eastbourne International 2023 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på græsbaner i Devonshire Park i Eastbourne, Storbritannien i perioden 18. - 25. juni 2023. Det er den 46. udgave af Eastbourne International, og turneringen er del af WTA Tour 2023 i kategorien WTA 500 samt ATP Tour 2023 i kategorien ATP Tour 250.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen andrager , hvilket er en stigning på ? % i forhold til året før.

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 48 spillere, der var fordelt på:
 38 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr.  2023 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 6 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte ??? af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til ??? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 24 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Kvalifikanter 

Følgende seks spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.

Lucky losere 

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 28 spillere, der var fordelt på:
 25 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr.  2023 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte ??? af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til ??? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Kvalifikater 

Følgende fire spillere kvalificerede sig til hovedturneringen

Lucky losere 

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere.

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 15 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 et par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 ATP Tour - Eastbourne 
 WTA - Eastbourne 
 LTA - Viking International Eastbourne

Noter 

2023
WTA Tour 2023
ATP Tour 2023